Тишковка — топоним

Белоруссия 
 Тишковка — деревня, Речицкий район, Гомельская область.

Россия

Смоленская область 
 Тишковка — деревня, Монастырщинский район.
 Тишковка — деревня, Шумячский район.

Украина

Винницкая область 
 Тишковка — село, Гайсинский район.

Кировоградская область 
 Тишковка — село, Добровеличковский район. 
 Тишковка — село, Новомиргородский район.

Луганская область 
 Тишковка — село, Марковский район.

Черниговская область 
 Тишковка — село, Ичнянский район.